Morran kan syfta på:

 Morran – en rollfigur i en humorserie från 2014, se Morran och Tobias
 Morran & Tobias – Som en skänk från ovan – en svensk komedifilm från 2016
 Morran Lake – en sjö i provinsen Manitoba

Se även 
 Mårran (olika betydelser)